Rinaldo Pereira da Câmara (Porto Alegre, 7 de maio de 1899 - Porto Alegre, 20 de agosto de 1974) foi um militar, escritor e historiador brasileiro.

General do Exército Brasileiro, Rinaldo era neto do Marechal José Antônio Corrêa da Câmara (o segundo Visconde de Pelotas), sendo assim, foi o historiador da biografia do avô, escrevendo o livro "O Marechal Câmara", em três volumes.

Rinaldo foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.

Escritores do Rio Grande do Sul
Militares do Rio Grande do Sul